Mrs. Jones Entertains é filme mudo norte-americano em curta-metragem, do gênero comédia, dirigido por D. W. Griffith em 1909.

Elenco 
John R. Cumpson
Florence Lawrence
Jeanie Macpherson
Linda Arvidson
Flora Finch
Anthony O'Sullivan
Mack Sennett
Harry Solter

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco